Osoby o tym nazwisku:
 Jeorjos Kutsiumbas – grecki zapaśnik, olimpijczyk
 Ksenofon Kutsiumbas – grecki zapaśnik, olimpijczyk